U-Boot-Kriegsabzeichen steht für
 U-Boot-Kriegsabzeichen (1918)
 U-Boot-Kriegsabzeichen (1939)